Rukamba kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Rukamba (periodiskt vattendrag), Bururi, 
 Rukamba (vattendrag i Burundi, Karuzi), 

Robotskapade Burundiförgreningar